Il doppio dell'AEGON Classic 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Tímea Babos e Hsieh Su-wei erano le detentrici del titolo, ma la Babos ha deciso di non partecipare.  La Hsieh ha giocato in coppia con Daniela Hantuchová ma si sono ritirate nei quarti di finale.

Ashleigh Barty e Casey Dellacqua  hanno conquistato il titolo superando in finale Cara Black e Marina Eraković per 7-5, 6-4.

Teste di serie

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale)
  Chan Hao-ching /  Liezel Huber (quarti di finale)

  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (campionesse) 
  Daniela Hantuchová /  Hsieh Su-wei (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON Classic 2013
WTA Tour 2013